Серге́й Тимофе́евич Ва́гин (6 октября 1923 — 23 июля 2015, Оренбург) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 175-го гвардейского штурмового авиационного полка 11-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза ().

Биография 
Родился в селе Красное (ныне Плавского района Тульской области) в семье крестьянина. Окончив 7 классов, учился в городе Сталиногорске (ныне Новомосковск Тульской области) в химическом техникуме.

В годы Великой Отечественной войны 
В РККА с весны 1941 года. Был направлен в Таганрогское лётное училище, где его и застала Великая Отечественная война. Окончив в 1942 году Таганрогскую авиационную школу, продолжил обучение в Оренбургской лётной школе (окончил в 1943 году). Затем в 1944 году окончил Краснодарское объединённое военное авиационное училище, где освоил самолёт-штурмовик Ил-2. На фронте с февраля 1944 года. Воевал на 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах.

В феврале 1944 года прибыл в 874-й (с 19 августа 1944 года — 175-й гвардейский) штурмовой авиационный полк, в составе которого участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Польши. В частности, в феврале 1945 года при штурме города-крепости Познань как командир звена многократно водил своих подчинённых на штурм цитадели. Лично уничтожил два орудия, миномёт, пулемёт и несколько сот солдат и офицеров противника.

К апрелю 1945 года гвардии младший лейтенант С. Т. Вагин произвёл 101 боевой вылет на разведку, бомбардировку и штурмовку живой силы и военных объектов противника. Был представлен командованием полка к званию Героя Советского Союза. В его наградном листе подсчитано, что лётчик 5 раз водил группы по четыре самолёта на боевые задания, 20 раз летал заместителем ведущего групп, 40 раз вылетал на разведку расположения войск и техники противника, представлял ценные сведения командованию, участвовал в 17-ти воздушных боях с истребителями противника, в которых сбил несколько самолётов. По мнению командира полка гвардии подполковника Волкова, С. Т. Вагин «с первых же дней проявил себя мужественным лётчиком, кипучий, энергичный, инициативный воин, смело и охотно идёт на выполнение любого боевого задания.»

Всего же за время войны С. Т. Вагин совершил 103 боевых вылета на самолёте Ил-2. Совместно со своим звеном подбил 9 танков, 32 орудия малой зенитной артиллерии, 11 орудий полевой артиллерии, а также несколько сот солдат и офицеров противника. Войну закончил в звании лейтенанта, заместителем командира эскадрильи.

«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм», Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии младшему лейтенанту С. Т. Вагину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7022).

В послевоенные годы 
После войны продолжал службу в строевых частях ВВС. В 1946 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1949 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы, в 1955 — Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. С 1961 полковник С. Т. Вагин — в запасе.

С 1963 года жил в городе Оренбурге. До 1968 года работал заместителем директора по кадрам Оренбургского горплодовощторга. Затем до выхода на пенсию в 1987 году — военным руководителем в школах города.

Награды и звания 
 медаль «Золотая Звезда» № 7022 Героя Советского Союза (15 мая 1946)
 орден Ленина (15 мая 1946)
 два ордена Красного Знамени (18 сентября 1944; 8 февраля 1945 — за 31 боевой вылет)
 орден Отечественной войны I степени
 орден Отечественной войны II степени (4 октября 1944 — за 21 боевой вылет)
 два ордена Красной Звезды (июль 1944 — за 15 боевых вылетов; ??)
 медали

Почётный гражданин города Оренбурга (1995).

Примечания

Литература 
 
 
 Вагин Сергей Тимофеевич // Тульский биогр. слов. : в 2 т. — Тула, 1996. — Т. 1 : (А-Л). — С. 94.
 
 
 
 Вагин Сергей Тимофеевич // Оренбург — 260. — Оренбург, 2003. — С. 386.
 Силаев Р. Последние удары — по логову врага // 
 Бакулина С. Там каждый день — подвиг / С. Бакулина // Оренбуржье. — 2002. — 8 мая.
 Бозров В. Не стареют душой… / В. Борзов // Юж. Урал. — 1978. — 23 февр.
 Золотые звезды оренбуржцев // Блокнот агитатора. — 1986. — № 4. — С. 21-22, 4 с.: обл.
 Сергеев Л. Из искр рождаются звёзды / Л. Сергеев // Комс. племя. — 1985. — 2 февр.
 Фоторепортаж [о Герое] // Нар. образование. — 1987. — N 2. — С. 56.
 Эвентова С. Из племени крылатых / С. Эвентова // Юж. Урал. — 1975. — 4 нояб.
 Юбилей города, юбилей гражданина // Вечер. Оренбург. — 2008. — 8 окт.

Ссылки 
 
 
 Сергей Тимофеевич Вагин на сайте Плавской ЦБС
 Сергей Тимофеевич Вагин на сайте История Оренбуржья
 Сергей Тимофеевич Вагин на сайте Областная библиотека им. Н. К. Крупской Оренбург
 Сергей Тимофеевич Вагин на сайте Энциклопедия Оренбурга
 Почётные граждане Оренбурга
 Вагин Сергей Тимофеевич на сайте ВВС России
 Список — Новомосковцы Герои Советского Союза, Кавалеры Ордена Славы, Герои Социалистического Труда

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Персоналии:Новомосковск (Тульская область)
Персоналии:Оренбург
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков